Conga har flere betydninger:
 Conga (tromme) – en cubansk håndtromme.
 Conga (dans) – en cubansk dans.